Body Snatcher oder The Body Snatcher bezeichnet:

 Leichendieb, Entwender eines Toten aus Leichenhäusern oder Friedhöfen
 Der Leichenräuber (The Body Snatcher), Kurzgeschichte von Robert Louis Stevenson aus dem Jahr 1884
 Der Leichendieb (The Body Snatcher), Verfilmung von Stevensons Kurzgeschichte aus dem Jahr 1945

Siehe auch:
 Die Körperfresser kommen (The Body Snatchers), Roman von Jack Finney aus dem Jahr 1956
 Die Dämonischen (Invasion of the Body Snatchers), US-amerikanischer Film von Don Siegel aus dem Jahr 1956
 Die Körperfresser kommen (Film) (Invasion of the Body Snatchers), US-amerikanischer Film von Philip Kaufman aus dem Jahr 1978
 Body Snatchers – Angriff der Körperfresser, US-amerikanischer Film von Abel Ferrara aus dem Jahr 1993
 The Bodysnatchers, britische Frauenband der 1980er Jahre
 Body Snatcher of New York, US-amerikanische Dokumentation aus dem Jahr 2010